Koulé peut désigner :

Toponymes 
Koulé, la commune rurale du Burkina Faso.
Koulé, la commune rurale de Guinée.